Марті — місцевість (CDP) в США, в окрузі Чарлз-Мікс штату Південна Дакота
 Ма́рті — американська мелодрама 1955 року, поставлена режисером Делбертом Манном
 Марті Юлій — іхтіолог, доктор біологічних наук (1954), професор, лауреат Державної премії СРСР
 Хосе Марті— кубинський поет, письменник, публіцист і революціонер, лідер визвольного руху Куби від Іспанії